Nova Kapela est un toponyme qui peut désigner :
Nova Kapela, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Brod-Posavina ;
Nova Kapela, une localité de Croatie située dans la municipalité de Dubrava, comitat de Zagreb.